Jazz Dance Orchestra — российская музыкальная группа, основанная трубачом, композитором и аранжировщиком Вадимом Зайдиным(трубач в коллективах А.Варум, А.Руссо, Н.Басков и др.) в 2004 г. в Москве, специализируется на исполнении кавер-версий известных западных поп-композиций и русских народных песен в оригинальной джазовой обработке. Также в репертуаре группы есть программа из разноплановых авторских композиций, которые пишет руководитель В.Зайдин. Несколько песен ансамблю подарил Осин Евгений. 

Вокалистка на первых записях — Анастасия Пухликова, в 2014 году солисткой становится — Татьяна Трефилова, в 2015 году в коллектив была приглашена солистка Ирина Кононова. В 2016 году в коллектив пришла вокалистка — Дарья Лиман. С января 2022 г. её успешно заменила Ксения Косянчук. Иногда с коллективом выступают Алексей Лысенко (Голос-9, команда В.Сюткина) и Алексей "Lex" Блохин, вокалист, пианист, участник ТВ-программы "Романтика романса". 

В 2009 г. была записана авторская композиция "Roman Holidays", где соло на саксофоне сыграл Бутман Игорь Михайлович, вокал Алексей Секацкий - тромбонист и солист оркестра И.Бутмана в 2000-х годах.

Западно-германская группа Arabesque разрешила коллективу использовать свою песню "Midnight Dancer" в авторской аранжировке Jazz Dance Orchestra.

В 2012 году ансамбль выступил перед гостями «Русского дома» XXX Олимпийских игр в Лондоне с программой из русских народных песен в джазовой обработке, в этом же году на лейбле «United Music Group» выпущен альбом русских народных песен в джазовой обработке под названием «Русский сувенир».

Английская группа The Puppini Sisters будучи в Москве в 2013 г. приглашает Вадима Зайдина в качестве трубача на запись и съёмки их концерта на канале Москва 24. В дальнейшем партии духовых на некоторых записях The Puppini Sisters были сделаны музыкантами Jazz Dance Orchestra. 

В марте 2016 года вышел второй студийный альбом «Джазовый хоровод», содержащий русские народные песни в джазовых аранжировках, получивший положительную оценку от обозревателя портала InterMedia.

В 2018г. вышел альбом "No stress music", где были записаны песни в стиле лаундж. Этот альбом ратировался на радиостанциях "Релакс" и "Радио Джаз".

Коллектив имеет обширную программу из музыки к бальным танцам и периодически выступает на различных российских и международных турнирах по бальным танцам таких как Capital Cup, Eurasian Dance Festival и др.

 Дискография
 2005 -- "Jazz Dance 30-40"
 2007 -- "Reluctant dragon"
  — Better Than Ever
  — All That She Wants
  — Midnight Dancer
  — «Русский сувенир»
  — «Джазовый хоровод»
 2018 --   "No stress music"

Примечания 

Музыкальные коллективы России